Eric Holder, Amerikaans politicus
 Éric Holder, Frans schrijver